Type 99 – mitragliatrice leggera calibro 7,7 mm in dotazione all'Esercito imperiale giapponese durante la seconda guerra mondiale
 Type 99 – cannone aeronautico calibro 20 mm in dotazione alle forze armate giapponesi durante la seconda guerra mondiale
 Type 99 – artiglieria da montagna calibro 100 mm in dotazione alle forze armate giapponesi durante la seconda guerra mondiale
 Type 99 – cannone contraereo calibro 88 mm in dotazione alle forze armate giapponesi durante la seconda guerra mondiale
 Type 99 – mortaio calibro 81 mm in dotazione alle forze armate giapponesi durante la seconda guerra mondiale
 Type 99 – semovente d'artiglieria giapponese equipaggiato con un obice da 155 mm
 Type 99 – bomba a mano in dotazione all'esercito imperiale giapponese durante la seconda guerra mondiale
 Type 99 – fucile a otturatore girevole-scorrevole della serie Arisaka in dotazione all'esercito imperiale giapponese durante la seconda guerra mondiale
 Type 99 – mina anticarro in dotazione all'esercito imperiale giapponese durante la seconda guerra mondiale
 Type 99 – mimetica in dotazione all'esercito cinese
 Type 99 – carro armato dell'esercito cinese